

Patronymes 
Kurokawa est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Yatarō Kurokawa (1910-1984), acteur japonais ;
 Kishō Kurokawa (1934-2007), architecte japonais et un des fondateurs du mouvement dit du métabolisme ;
 Takaya Kurokawa (1981-), footballeur japonais.

Toponymes 
 District de Kurokawa, district de la préfecture de Miyagi au Japon ;
 Domaine de Kurokawa, ancien domaine féodal japonais situé dans l'ancienne province d'Echigo.

Autres 
 Kurokawa, maison d'édition spécialisée dans le manga créée en septembre 2005 ;
 Kurokawa, station du métro de Nagoya sur la ligne Meijō, au Japon.

Astronomie 
 (10365) Kurokawa, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme japonais